Aaron Delmas Jones II (n. 1966) – giocatore di football americano statunitense
 Aaron Eugene Jones (n. 1993) – cestista statunitense
 Aaron LaRue Jones (n. 1994) – giocatore di football americano statunitense
 Aaron Lee Jones (n. 1993) – calciatore inglese